Michael Wise (musicus), Engels organist
 Michael W. Wise, Amerikaans astronoom